Makuusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Makuusaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Makuusaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Makuusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar